

Наварр — селище, штат Огайо
 Наварр — переписна місцевість, штат Флорида